Dave Behrman – giocatore di football americano statunitense
 Keith Behrman – regista e sceneggiatore canadese
 S. N. Behrman – commediografo, scrittore e giornalista statunitense